„Zoea” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Regia Marina:
 „Zoea” – okręt podwodny typu Medusa z okresu I wojny światowej
 „Zoea” – okręt podwodny typu Foca z okresu międzywojennego i II wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy włoskich okrętów